Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Turzański – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Bolesław Kazimierz Turzański – polski pilot wojskowy
 Wiesław Turzański – polski działacz polonijny i harcerski